Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 317 dans le monde.

 Route fédérale 317 en Allemagne
 RS-317, au Brésil
 Route 317 au Québec, Canada
 Route régionale 317 en Finlande
 Route nationale 317 en France
  dans certains départements, en France